У прошло вријеме можемо сврстати четири глаголска облика.

Аорист 
Аорист је прости глаголски облик који представља пређашње свршено вријеме. Изражава радњу која десила непосредно прије тренутка говора. Гради се од свршених глагола,додавањем наставака (-х,/,/;-смо,-сте,-ше) на инфинитивну основу.Ако се инфинитив завршава на -ћи или -сти додају се наставци:-ох,-е,-е;-осмо,-осте,-оше.

Пример 1: БАЦИТИ                

Пример 2: СТИЋИ                

Пример 3: ПОЈЕСТИ

Перфекат 
Перфекат је сложени глаголски облик. Изражава радњу која се десила у прошлости. Уз себе тражи помоћне глаголе.

Пример 1:

Понекад се предикат изрежава крњим перфектом, односно перфектом без помоћног глагола.

Имперфекат 
Имперфекат је пређашње свршено вријеме, прости је глаголски облик. Изражава радњу која се десила у прошлости. Гради се од несвршених глагола. На инфинитивну основу се додају наставци: -ах,-аше, -аше; -асмо,-асте, -аху.

Пример 1: ЧИТАТИ

Плусквамперфекат 
Плусквамперфекат представља давно прошло вријеме и изражава радњу која се десила прије неке друге радње. 

Пример 1:

Спољашње везе 
Глаголска времена